Не́рета () — крупное село в южной части Латвии, административный центр Неретского края и Неретской волости. Расположено в 53 км к югу от города Екабпилса, в 5 км от границы с Литвой.

История 
Нерета известна с 1298 года. С 1950 по 1990 год имела статус посёлка городского типа. В 1949—1956 годах была центром Неретского района, затем входила в Стучкинский (с 1991 — Айзкраукльский) район.
С 2009 года — краевой центр.

Население

Примечания 

 
Бывшие посёлки городского типа Латвии
Бывшие краевые центры Латвии